In My Head – dziewiąty album studyjny zespołu Black Flag z 1985 roku
 In My Head – singel zespołu Queens of the Stone Age z 2005 roku
 In My Head – singel Jasona Derula z 2009